Deze tabel geeft de weerstandswaarden van een groot aantal NTC temperatuursensors weer. De kolommen geven de waarden van elk type bij de in de linker kolom genoemde temperaturen. De grafieken door deze punten hebben een logaritmisch verloop.

Regeltechniek
Meetinstrument
Sensor